Фамилия. Известные носители:
 Керес, Пауль Петрович (1916—1975) — эстонский и советский шахматист.
Керес, Роберт (1907—1946) — эстонский баскетболист, волейболист и легкоатлет.
 Керес, Харальд Петрович (1912—2010) — советский и эстонский астрофизик.

Топонимы:
 Керес — деревня в Княжпогостском районе Коми.
 Керес — село в Корткеросском районе Коми.
 Керес — деревня в Прилузском районе Коми.

Другое:
 Керес — индейский народ из группы пуэбло на юго-западе США
 Керес — название любого из двух кересских языков: западный керес или восточный керес.
 Керес — одно из названий саней используемых для езды на оленях (см. Керёжа).

См. также 
 Керос
 Керси
 Керы